Сакуны  — топоним в Белоруссии:

 Сакуны — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Сакуны — деревня в Поставском районе Витебской области.

См. также 
 Сакун